Dyckman Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue
 Dyckman Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IND Eighth Avenue